Одрі () — жіноче ім'я.

Персоналії 
 Одрі Гепберн — американська акторка і фотомодель
 Одрі Тоту —  французька акторка
 4238 Одрі (4238 Audrey) — астероїд головного поясу.

Жіночі імена